

Chimica 
 S61 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Sikorsky S-61 – elicottero biturbina antisommergibile della Sikorsky Aircraft Corporation
 S61 – superstrada polacca